Бурдене́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Марсийи-ле-Эйе. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10054.

Коммуна расположена приблизительно в 110 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 37 км к западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 103 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 58 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 36 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 62,1 %, в 1999 году было 60,6 %). Из 36 активных работали 34 человека (22 мужчины и 12 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 22 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 9 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об